Piața Muncii se poate referi la:
 o stație de metrou din București de pe magistrala 1, vezi Piața Muncii
 la o piață și un cartier din București, vezi Piața Muncii (cartier)
 la o noțiune din economie, vezi Piața muncii (economie)